Der Fudbalski Klub Akademija Pandev ist ein nordmazedonischer Fußballverein aus Strumica.

Geschichte 
Der Verein wurde 2010 als Jugendakademie ins Leben gerufen und nach dem Gründer und ehemaligen Nationalspieler Goran Pandev benannt. Seit 2014 hat der Verein auch eine Profimannschaft. 2017 gelang dieser erstmals der Aufstieg in die Prva Makedonska Liga und zwei Jahre später gewannen sie den nordmazedonischen Pokal durch ein 6:4 n. E. im Finale über Makedonija Skopje. Mit diesem Erfolg nahm man an der UEFA Europa League 2019/20 teil, schied jedoch schon in der 1. Qualifikationsrunde gegen HŠK Zrinjski Mostar aus. In der Saison 2020/21 stand man erneut im Pokalfinale, unterlag aber dort Sileks Kratovo mit 3:4 nach Elfmeterschießen.

Erfolge 
 Nordmazedonischer Pokalsieger: 2019

Platzierungen 

 Die Saison 2019/20 wurde wegen der COVID-19-Pandemie am 23. Spieltag und der Pokalwettbewerb nach dem Viertelfinale abgebrochen.

Europapokalbilanz

Ehemalige Spieler 
  Soran Baldowaliew (2016–2018)

Ehemalige Trainer 
  Panče Stojanov (2015–2018)
   Jugoslav Trenchovski (2018–2020)
  Aleksandar Tanevski (2020)
   Jugoslav Trenchovski (2020)
  Aleksandar Vasoski (2020–2021)

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Vereins
 Vereinsprofil auf transfermarkt.de

Akademija Pandev
Gegründet 2010
Sport (Strumica, Stadt)